Джанкарло Вольпе (родился 31 июля 1974 года в Такоме, штат Вашингтон) — итальянский американский аниматор, режиссер, продюсер и создатель комиксов.

Вольпе был режиссером, автором и сюжетом для мультфильма Disney Channel « Звезда против сил зла» с 2015 по 2017 год.

14 февраля 2015 года Вольпе запустил свой комический Бог любви через свой giancarlovolpe.tumblr.com . Комикс на 100 % принадлежит создателю и показывает двух эльфийских любовников в бегах, когда богиня любви заменяется злым демоном.

Окончив Школу изобразительных искусств в 1997 году, Вольпе начал свою карьеру в Humongous Entertainment, анимируя на детских компьютерных играх Pajama Sam 2: Гром и молния не так страшно, и Патт-Путт вступает в гонку . В 1998 году он переехал в Fox (Film Roman), чтобы работать над сериалом Царь Горы , где был художником по макетированию персонажей и помощником режиссера .

В 2005 году Вольпе снял 19 эпизодов из сериала студии «Никелодеон» «Аватар: Легенда об Аанге» . Он выиграл премию Энни за сезон 2, эпизод 13, " Бур ".

В 2008 году переехал в Volpe Lucasfilm Animation в качестве эпизодических директора по Star Wars: The Clone Wars , где он работал непосредственно со знаменитым режиссером Джорджем Лукасом .

Вольпе также продюсировал телесериал CG Green Lantern: The Animated Series, работавший с продюсером анимации Брюсом Тиммом . Ряд бежал за 26 эпизодами и имел набожных последователей, где его лояльная фанатская база была названа «Фантернами».

В январе 2014 года Warner Bros. выпустили JLA Adventures: Trapped in Time, который был продюсером и режиссером которого выступил Volpe. «JLAATIT» — это 52-минутный фильм « Лига Справедливости», снятый в прямом эфире и снятый в прямом эфире. Его похвалили за веселье и дружелюбный тон для детей.

Вольпе также провел 2014 год, работая в Riot Games, где он помогал создавать анимационный контент на основе чрезвычайно популярной игры MOBA League of Legends . Контент был разработан, чтобы расширить очень быстрый мир и игровую базу персонажей.

Вольпе также помог снять пилотную серию для мультсериала "Тайны Майка Тайсона" .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 http://giancarlovolpe.tumblr.com/post/166313204059/little-known-fact-i-directed-and-helped-develop

Внешние ссылки 
 Профиль MobyGames
 Профиль deviantART
 Блог Tumblr

Мультипликаторы США